Ярковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область 
 Ярковское сельское поселение — входит в Новохопёрский район

Крым 
 Ярковское сельское поселение — входит в Джанкойский район

Омская область 
 Ярковское сельское поселение — входит в Усть-Ишимский район

Тюменская область 
 Ярковское сельское поселение — входит в Ярковский район